Pas vu pas pris (Now You See Him, Now You Don't),  film américain de 1972, réalisé par Robert Butler ;
 Pas vu pas pris, film français de 1998, réalisé par Pierre Carles ;
 Pas vu pas pris, téléfilm français de 2001, réalisé par Dominique Tabuteau ;
 Pas vu, pas pris, album de Christophe sorti en 1980 ;
 Pas vu pas pris,  chanson de Corynne Charby, sortie en 1987.